Taulabé es un municipio del departamento de Comayagua en la República de Honduras.

Toponimia 
Taulabé significa: "Encuentro de caminos" o "Camino del jaguar".

Límites 
La excelente ubicación geográfica que tiene ha sido de gran ayuda para que pueda evolucionar a lo que tenemos hoy un municipio moderno cuyo casco urbano se encuentra en vías de convertirse en ciudad.

Su extensión es de 219.6 km².

Historia 
Fundado en 1987 y fue encontrada en 1969.

Para conocer los orígenes de la comunidad hay que regresar en el tiempo, hasta la época de la conquista española (aproximadamente 1582). En esa época, los indígenas asentados en el valle de Tencoa, a orillas del Río Ulúa iniciaron un desplazamiento aguas arriba hasta llegar a la confluencia con el río Jaitique y se establecieron a orillas del río Yoyuk (hoy conocido como río tamalito) esta teoría se sustenta por los vestigios antiguos que pudieron encontrarse a orillas del río Tamalito. Desde ese entonces este territorio ha tenido ocupación humana y se convirtió en un centro de comercio entre los indígenas de toda la zona central, para los lencas era un sitio espiritual muy importante, es por ello que Taulabé en lengua Lenca se deriva de las palabras Tarule, Taulebe y Taulepa que significan “acortar el camino”, o “encuentro de caminos y caminantes”.

Mucho después de la independencia en 1821, Taulabé comenzó a poblarse por familias originarias de la frontera del Salvador, sur de Santa Bárbara, la Paz e Intibucá. Para esas fechas se construyó la polvorienta carretera central que pasaba por el centro de la comunidad, hoy la calle principal del barrio los almendros, para luego desviarse por la comunidad de La Misión, carretera que comunicaba el norte del país con la Capital Comayagua.

Las familias asentadas en la zona comenzaron a organizarse y en 1864 durante el gobierno del presidente José Trinidad Cabañas, hicieron una compra a este de un terreno de 54 caballerías y media más dos cordadas por la cantidad de 900 pesos de plata, que era donde se encontraba la población de ese entonces, dicho título de compra aún existe y está en posesión de la Familia del Sr. Benjamín Morales (QDDG).

Para 1969 se inicia un proyecto invaluable para el país y es la construcción de la Carretera del Norte, una carretera pavimentada y amplia, que se desvió hacia las afueras de la comunidad, esta carretera marco la historia de Taulabé, no solo por la modernidad que esta carretera traía, sino por el descubrimiento de uno de los iconos más representativo de la comunidad “Las Cuevas de Taulabé”, que fueron descubiertas durante la construcción de la carretera, hoy día conocida como CA-5 y que recientemente se ha ampliado y modernizado gracias a la corporación Cuenta del Milenio que realiza la ampliación de esta arteria de comunicación tan importante, esta carretera sin duda ha permitido el rápido crecimiento de la comunidad y aunado al espíritu desarrollista de sus habitantes que a través de su Patronato Pro Mejoramiento que se formó el 28 de febrero de 1965 lograron establecer los servicios básicos en la comunidad como ser electricidad, agua potable, aguas negras y el mantenimiento de las calles de la comunidad que en ese entonces pertenecía al municipio de Siguatepeque.

Para 1987 se marcan dos acontecimientos importantes, el primero es la independencia del Municipio de Siguatepeque y la creación del Municipio de Taulabé mediante el Acuerdo 31-87 MGJ publicado en La Gaceta durante la presidencia del Ing. José Simón Azcona después de una larga lucha por parte de las fuerzas vivas de la comunidad y la segunda es la designación como Parque Nacional a la Reserva de Bosque Nublado de Cerro Azul Meambar que se encuentra entre varios municipios incluidos Taulabé y que hoy por hoy es una de nuestros destinos turísticos más apetecidos.

Alcaldes

Población 
Tiene una población  de 24.699 habitantes.

Educación 
En educación la evolución ha sido muy notoria, para los años 1910 el único centro educativo que existía era la Escuela Gustavo A. Castañeda que impartía Educación Primaria, se ubicaba donde hoy es el Mercado Municipal y desde 1962 se encuentra ubicado en el lugar que ocupa hoy en día, la educación secundaria tenía que hacerse en Siguatepeque u otro Municipio del país, para el 1976 surge el primer Instituto Semifoficial en el Municipio, el Instituto Liberación, era el único Instituto para ese entonces que brindaba la educación secundaria, hoy existe en todo el Municipio un sin número de Escuelas, Jardines de niños, mientras el Instituto Liberación se convierte en instituto oficial el año 1986 y evolucionó en Polivalente a partir del año 1993, y en la Actualidad en un colegio Técnico, la comunidad cuenta además con Instituciones Bilingües y Cristianas.

Salud 
Taulabé cuenta con un centro de salud, que ahora cuenta con Clínica Materno Infantil llamada MAFE (Madre feliz).

Religión 
Taulabé sigue siendo un sitio de encuentro para miles de peregrinos, que en abril visitan a su Santo Patrón San Gaspar, que se encuentra en la Parroquia del mismo Nombre y que fue ascendida a esa categoría el 1 de mayo de 1966, en su mayoría, los peregrinos son Indígenas que de muchos lugares del país se aprestan a agradecerle al Santo su Intercesión ante Dios, para cumplir con sus peticiones. Hoy en día existen varias Iglesias Cristianas.

Deporte 
Es necesario mencionar, que Taulabé se ha destacado en el deporte, con un equipo de fútbol que logró ganar un puesto de la segunda división, Los Gorriones, que luego de darle muchas glorias a Taulabé desapareció. Ahora Taulabé cuenta con atletas que han representado al país en el exterior y una liga de fútbol llamada Ernesto Medina.

Economía 
En la actualidad la comunidad se destaca como el mayor productor de cal, miel de abeja, ganado, buena producción de caña y dulce de panela en la región hondureña, además de productor de café.

Turismo

Cuevas de Taulabé
Son el mayor atractivo de Taulabé, las cuales representan una gran riqueza mineral que puede ser vista en muchas de las formaciones de estalactitas y estalagmitas. Las Cuevas de Taulabé reciben grandes cantidades de visitantes, tanto del interior del país como de turistas extranjeros.

Parque nacional Cerro Azul Meámbar 
Reserva impresionante de paisajes.

Además, cuenta con riquezas arqueológicas, cascadas, ríos, bosque nublado, y lagunas naturales.

Infraestructura 
A medida que Taulabé ha cruzado por la administración de las diversas Corporaciones Municipales y de las gestiones de la población a través del Patronato Pro mejoramiento se ha logrado que el Municipio haya mejorado mucho su infraestructura y la prestación de servicios a sus ciudadanos, en la actualidad Taulabé luce muchas de sus calles pavimentadas y con importantísimos proyectos realizados por los diferentes Alcaldes.

Telecomunicaciones 
Los medios de comunicación en la comunidad también han hecho su parte en este recuento de la evolución que ha surgido en el Municipio. Todo inició un mes de septiembre de 1996 cuando el Ingeniero Eléctrico Nelson Ricardo Ávila Morales inicia transmisiones de su Radio Fantasía Stereo, FM 93.3 MHz, actualmente operando en la frecuencia 93.1 MHz y por internet en la página www.fantasiaestereo.com que desde entonces baña con sus ondas hertzianas gran parte del territorio Nacional y el mundo, se iniciaba a dar a conocer a Taulabé, en el momento que la comunicación  era insipiente.

Surge posteriormente, en el año XXXX a través del sistema de Cable Televisión Leiva propiedad del entonces exalcalde, el Canal 11 el primer canal en el municipio, si bien es cierto era a través de circuito cerrado y podía verse solo en el casco urbano, era una innovación que le daba un nuevo elemento de evolución al pueblo, allí confluyeron muchos Taulabeños que hoy por hoy se consolidaron en los medios de comunicación locales.

El camino ya estaba trazado y es así como luego de un cambio de dueño surge el Canal 2 que era transmitido también en el circuito cerrado pero ya este se había extendido desde la comunidad de Jardines al norte, hasta la comunidad del Carrizal al sur del casco urbano.

Fue transformándose tuvimos un canal que se vio a través del circuito cerrado en 4 departamentos del país, El Canal 30 de Milton Rodríguez que incluye programación variada durante todo el día.

Muchos consideran que la evolución de los medios de comunicación en Taulabé dio un salto grande e inesperado, cuando se eliminó el límite de la distancia y el tiempo a través del uso de la tecnología, cualquier persona alrededor del mundo, podía estar con los ojos puestos en Taulabé, esto ocurrió en abril de 2009 que sin duda es una fecha muy importante, pues por primera vez Taulabé y la feria Patronal eran difundidas a nivel mundial a través de la red más grande que existe “el internet”, en www.mitaulabe.com,  Un proyecto difícil de concretar, pues a diferencia de los medios de comunicación que se citaron antes, este medio de comunicación es sin fines de lucro a iniciativa del Ing. Roger Medina quien después de plantear el proyecto en la Alcaldía Municipal y no ser considerada la propuesta, se planteó llevarlo a cabo, sin la ayuda de nadie, una vez establecido el proyecto, muchos profesionales se han incluido a él y lo hacen cada vez mejor, a través de la página los taulabeños en el extranjero pudieron escuchar Fantasía Stéreo en Vivo en diciembre de 2009 y de abril de 2010 a la fecha pueden disfrutar de la programación que ofrece Canal 77, dando pues difusión mundial a los medios locales.

A la lista se agrega el más reciente que sale a la luz pública en 2010 y que es el que está leyendo en este momento, El Taulepa el primer periódico Mensual de Taulabé, como sub proyecto de www.mitaulabe.com y que está destinado a mostrar la cara positiva de nuestro Municipio a través del periodismo Joven comprometido con la Verdad.

Seguridad 
Es indiscutible el desarrollo que se ha logrado, lastimosamente también está “modernidad” no viene sola, sino con la pérdida de los valores de seres humanos y ha llevado al aumento de la inseguridad, efecto secundario que sucede en cualquier comunidad del mundo, lo que hoy es una ventaja se convierte también es desventaja, la excelente ubicación que tenemos nos permite tener comunicación permanente con el país y la salida de la producción de la zona, desencadenando en un mejor desarrollo pero también esta ubicación geográfica permite un rápido escape a los delincuentes.

Aun guardo la esperanza de reencontrarnos con una Taulabé tranquila y acogedora en la cual nuestros hijos puedan crecer así como lo hicimos nosotros.

División Política 
Aldeas: 24 (2013)

Caseríos: 88 (2013)

Referencias

Enlaces externos 
 Taulabé

Municipios de Comayagua